Zouiat ech Cheïkh är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Tadla-Azilal, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Rabat. Zouiat ech Cheïkh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zouiat ech Cheïkh är varierad. Den högsta punkten i närheten är Jebel Tassakt,  meter över havet,  km sydost om Zouiat ech Cheïkh. Runt Zouiat ech Cheïkh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är El Ksiba,  km sydväst om Zouiat ech Cheïkh. Omgivningarna runt Zouiat ech Cheïkh är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tadla-Azilal